Рибінська Юлія Анатоліївна (нар.16 серпня 1983, в м. Вінниця) – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри іноземної філології КНУКіМ,  засновник мовного центру «Polyglot» та авторка унікальної методики викладання “Creative teaching”.

Біографія 
У 2004 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література та мова і література (англійська)». 
Кандидат педагогічних наук з 2008 року. Дисертацію захищено 8 жовтня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АНП України. Назва дисертації «Взаємопов’язане навчання зарубіжної літератури та англійської мови в школах гуманітарного профілю», спеціальність теорія та методика зарубіжної літератури. Доктор педагогічних наук з 2015 року. Дисертацію захищено 26 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Назва дисертації «Теоретико-методичні засади професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів засобом креативного перекладу», спеціальність теорія та методика професійної освіти.
У 2015 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Психолог, дитячий та підлітковий психотерапевт» (Вінницька академія неперервної освіти, Вінниця, Україна)
Вчене звання доцента кафедри теорії і практики перекладу зі спеціальності «Теорія та методика навчання» присвоєно у 2011 році. Вчене звання професора кафедри іноземної філології присвоєно у 2018 році.  
На посаду завідувача  кафедри  іноземної філології КНУКіМ призначена з 1 вересня 2016 року. 
У березні 2016 року отримала CELTA, у березні 2018 року отримала сертифікати First Certificate for Teachers of Business English (FTBE), Pearson LCCI.   
Юлія Рибінська є членом «Асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України» та Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL). Також Юлія Рибінська володіє 7 мовами – російською (вільно володіє мовою), українською (вільно володіє мовою), англійською (C2), іспанською (B2) французькою (B1), німецькою (B2), італійською (A2). У 2022 році закінчила Єльську школу менеджменту від Є́льського університе́ту у місті Нью-Гейвен, штат Коннектикут, за програмою "WOMEN'S LEADERSHIP PROGRAM: LEADING WITH POWER AND INFLUENCE".
Юлія Рибінська має власний YouTube канал..

Наукові досягнення 
Професор Юлія Рибінська має більш ніж 300 наукових публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Сфера наукових досліджень професора Юлії Рибінської 
 Переклад і лінгвістика, особливо творчий переклад
 Сучасна американська література та порівняльний аналіз культур і різноманітності
 Лідерство, особливо підзвітність у прийнятті рішень
 Застосування психології до прикладних проблем, особливо проблем охорони здоров'я, економіки та міжнародної безпеки
 Дитяча та підліткова психотерапія та практична психологія
Разом роботи професора Юлії Рибінської цитувалися у понад 9000 наукових публікаціях, причому понад 50% цих цитат не є сферою психології.

Створила такі навчальні програми та курси  
 Творчий переклад: магістранти та докторанти, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна
 Комунікативний підхід у навчанні: магістранти, Вінницький державний педагогічний університет (ім. Михайла Коцюбинського), м. Вінниця, Україна
 Навички менеджменту та лідерства - перспектива поведінкової науки: магістранти та докторанти, Вінницька освітня академія, Вінниця, Україна
 Поглиблені теми з психології: магістранти та докторанти, Україна

Видані книжки 
 Idiosyncratic Singing: Song Translation, Interpretation and Analysis.  Publication Form:  Textbook. Publisher: Burdock, Vinnytsia, Ukraine, 2009.
 Translation Course: Transformations, Cultural Code, and Style Interference. Publication Form:  Textbook. Published by RIA – Polygraph, Vinnytsia, Ukraine, 2010.
 Merry Christmas. Publication Form:  Textbook. Co-author:  N. Chudovskaya. Published by Vector, Ternopil, Ukraine, 2014.
 Creative Aspects of Contemporary Literature. Publication Form:  Textbook. Published by RIA - Polygraph, Vinnytsia, Ukraine, 2018.
 Audiovisual Translation. Publication Form:  Textbook. Published by RIA - Polygraph, Vinnytsia, Ukraine, 2018.

Нагороди 
 06.2011 – Почесний громадянин Луїсвілля, Кентуккі (нагороджена Грегом Е. Фішером, мером Луїсвілля) Луїсвілл, Кентукки, США. 
 11.2018 – Нагорода за визначні заслуги (нагороджена міністром науки України Сергієм Квітом) Київ, Україна.
 05.2021 – Спеціаліст 2021 року, журнал «Міленіум» (нагороджена Ф.І. Грищов, президент бізнес-клубу «Міленіум») Київ, Україна.
 05.2019 – Почесний/запрошений член журі міжнародного проект-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», Київський національний університет (ім. Тараса Шевченка). Затверджено Національним музеєм Тараса Шевченка, Національними радянськими жінками України та Українською організацією «Знання».

Мовний центр «Polyglot» 
Професор Юлія Рибінська сертифікований викладач англійської мови (DELTA, CELTA, TKT, IHCYLT, LCCI та ін.), сертифікований тренер Business English (First Certificate for Teachers of Business English), авторка унікальної методики викладання “Creative teaching” та засновник мовного центру «Polyglot» у місті Вінниця..

"Мовний центр «Polyglot» це єдина система освіти, яка динамічно розвивається та орієнтується виключно на світові стандарти якості. Ми не просто даємо знання нашим учням, ми допомагаємо їм відкрити для себе весь світ."

“Polyglot” є офіційним центром підготовки до складання Кембриджських іспитів KET, PET, FCE, CAE, CPE, YLE, BEC, TKT, а також IELTS і є учасником програми Advantage міжнародної організації British Council Ukraine.
Щороку у місті Вінниця  діє літній табір на базі мовного центру «Polyglot», у якому діти вивчають іноземні мови під час цікавих екскурсій та різноманітної творчої активності.   . У 2019 році Професор Юлія Анатоліївна разом зі студенткою мовного центру «Polyglot» Діаною Лисковою, стали гостями місцевого телеканалу у місті Вінниці та продемонстрували ефективність когнітивних та креативних підходів у вивченні англійської мови. .

Факти 
 Засновниця мовного центру “Polyglot” Юлія Рибінська була нагороджена подякою за участь у проєкті “Бізнес, що сприяє розвитку підприємництва та громадянського суспільства” та виступ у якості спікера на зустрічі з жінками, які бажають започаткувати власний бізнес” .
 Бізнес-спільнота успішних людей MILLENIUM club опублікувало статтю за участю Юлії Рибінської у 2021 році . 
 Дізнатись багато цікавих фактів про мовний креатив від Юлії Рибінської ви можете на сторінках журналу “GOSSIP”   . 
 Професор Юлія Рибінська щорічно проводить креативні семінари, практикуми та лекції, зокрема за участі іноземних викладачів з Британії, США у вищих навчальних закладах  .

Примітки

Посилання 
 example.com

:Категорія: Персоналії за абеткою